Mogensen est un patronyme porté notamment par :

 Andreas Mogensen (né en 1976), astronaute danois 
 Carsten Mogensen (né en 1983), joueur de badminton danois ;
 Grete Mogensen (née en 1963), joueuse de badminton danoise ;
 Joëlle Mogensen (1953-1982), chanteuse française ;
 Joy Mogensen (née en 1980), femme politique danoise.

Homonymie de patronyme